Jaussaud ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Denis Jaussaud (* 1962), französischer Skilangläufer
 Jean-Pierre Jaussaud (1937–2021), französischer Automobilrennfahrer
 Philippe Jaussaud (1955–2019), französischer Chemiker, Pharmakologe und Toxilologe